La Punta de l'Ereta és una muntanya de 575 metres que es troba al municipi de Cabacés, a la comarca catalana del Priorat.

Referències 

Muntanyes de Cabacés